

Presentación previa 
La pareja formada por los taiwaneses Hsin-Han Lee y Hsien-Yin Peng son los campeones defensores. En esta edición decidieron participar por separados.
Lee lo hizo junto a su compatriota Wang Chieh-fu, pero perdieron en primera ronda.
Peng junto a su compatriota Yang Tsung-hua, pero perdieron en primera ronda.

La pareja formada por el estadounidense Denis Kudla y el japonés Yasutaka Uchiyama fueron los campeones de esta edición tras derrotar en la final a la pareja local formada por Daniel Kosakowski y Nicolas Meister.

Cabeza de serie 

 Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (Semifinales)
 James Cerretani /  Adil Shamasdin (Primera ronda)

<li> Steve Johnson /  Tim Smyczek (Primera ronda)
<li> Peng Hsien-yin /  Yang Tsung-hua (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Lahaina 2014